Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej 1997 – 2. edycja turnieju o mistrzostwo Afryki w piłce nożnej do lat 17 organizowanego przez CAF, która odbyła się w dniach 11–24 maja 1997 roku. Gospodarzem została Botswana. Dwie najlepsze reprezentacje, poza Egiptem, awansowały do Mistrzostw Świata U-17 1997 w Egipcie.

Kwalifikacje

Pierwsza runda 
W pierwszej rundzie wzięły udział dwie reprezentacje podzielone na jedną parę. Pierwszy mecz odbył się 24 sierpnia, a rewanż 15 września 1996 roku. Zwycięzca dwumeczu awansował do drugiej rundy.

Druga runda 
Do drugiej rundy przystąpiło 14 reprezentacji, które zostały podzielone na siedem par. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do turnieju głównego.

Zakwalifikowane drużyny 
 
  (gospodarz)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

Reprezentacje Mali i Ghany awansowały do Mistrzostw Świata U-17 1997. Egipt, jako gospodarz miał zagwarantowany udział.

Przypisy 

Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1997 w Afryce
Piłka nożna w Botswanie
Sport w Gaborone